Destra – direzione relativa opposta alla sinistra .

Politica
 Destra – termine generico per indicare uno schieramento politico di orientamento conservatore.
 Destra storica – schieramento politico italiano dell'Ottocento.
 Destra Nazionale – denominazione aggiunta al Movimento Sociale Italiano nel 1972 con la fusione con il PDIUM.
 Destra sociale – schieramento ideologico che coniuga i principi della destra con quelli della giustizia sociale.
 La Destra – partito politico italiano.

Geografia

Italia
 Destra – frazione di Gizzeria in provincia di Catanzaro

Altro 
 Destra – in geografia, di un fiume o altro corso d'acqua
 Destra – concetto dell'araldica

Altri progetti